Il gruppo della titanite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della titanite 
 Malayaite
 Titanite
 Vanadomalayaite

Note 

Titanite